Свят може да има няколко значения:
 Думата „свят“ може да се използва като указваща към всичко това, което ни заобикаля – Вселена.
 Думата „свят“ в по-тесен смисъл може да се отнася към Земята.
 Във философията понятието „свят“ може да се използва като синоним на жизнен свят, термин използван в херменевтиката и феноменологията.